Gours (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Gours (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes